BiH:
 Jasenova (Teslić, BiH), naselje u općini Teslić

Crna Gora:
 Jasenova (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin